Sulfåglar (Suliformes) är en ordning bland fåglarna vars arter tidigare förts till den taxonomiskt omdiskuterade ordningen pelikanfåglar (Pelecaniformes). 

Traditionellt omfattade ordningen pelikanfåglar pelikaner (Pelecanidae), ormhalsfåglar (Anhingidae), fregattfåglar (Fregatidae), tropikfåglar (Phaethontidae), sulor (Sulidae) och skarvar (Phalacrocoracidae). Sentida studier visar dock att många av likheterna inom denna ordning, som traditionellt använts för att definiera ordningen, är resultaten av konvergent evolution, och att gruppen är parafyletisk.. För att bättre beskriva kunskapen kring dessa familjers släktförhållanden har familjerna fregattfåglar (Fregatidae), sulor (Sulidae), ormhalsfåglar (Anhingidae) och skarvar (Phalacrocoracidae) flyttats från ordningen pelikanfåglar och istället placerats i den nya ordningen Sulfåglar (Suliformes).

Familjer inom ordningen
Enligt Clements et al., 2021
 Fregattfåglar (Fregatidae)
 Sulor (Sulidae)
 Skarvar (Phalacrocoracidae)
 Ormhalsfåglar (Anhingidae)

Kladogram
Kladogram, som följer AOU 2009, och som illustrerar hur den nya ordningen Suliformes är besläktad med storkfåglarna och övriga taxa som tidigare placerades i ordningen pelikanfåglar, och de taxa som numera placeras i den ordningen :

Noter

Externa länkar